Хуан Себастьян Кабаль і Роберт Фара були чинними чемпіонами, але цього разу не брали участі.

Домінік Інглот і Роберт Ліндстедт здобули титул, перемігши у фіналі пару Ерік Буторак і Скотт Ліпскі з рахунком  6–2, 6–4.

Сіяні пари  

  Лукаш Кубот /  Деніел Нестор (півфінал)
  Трет Х'юї /  Давід Марреро (1-ше коло)

  Ерік Буторак /  Скотт Ліпскі (фінал)
  Домінік Інглот /  Роберт Ліндстедт (чемпіони)

Вайлд-кард 

  Крістіан Гаррісон /  Раян Гаррісон (чвертьфінал)

  Скандер Мансурі /  Хрістіян Серафім (1-ше коло)

Alternate 

  Пабло Андухар /  Марсело Демолінер (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Winston-Salem Open
Світовий Тур ATP 2015